Флаг Ильи́нского района — официальный символ муниципального образования «Ильинский муниципальный район» Пермского края Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 26 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4485.

Флаг составлен на основании герба Ильинского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Первый флаг 
Первый флаг Ильинского муниципального района был утверждён 27 июня 2008 года, решением Земского собрания Ильинского муниципального района № 445.

Описание флага 
«Флаг Ильинского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище в соотношении ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали и диагонали. Соотношение ширины диагонали к ширине полотнища флага — 1:3. В красной части полотнища — фигура из герба, изображённая белым цветом голова медведя, обращённая вправо».

Символика флага 
Белая голова медведя (символ Прикамья) на красной полосе, обращённая влево, символизирует гербовую память о благородной династии графов Строгановых, определивших селу Ильинскому роль административного центра Пермских владений.

Зелёная полоса свидетельствует об экологически чистой природе Ильинского муниципального района, развитии сельского хозяйства и наличии природных богатств.

Синяя диагональ свидетельствует о разделе территории муниципального района на левобережную и правобережную части водными просторами.

Действующий флаг 
26 ноября 2008 года, решением Земского собрания Ильинского муниципального района № 492, по рекомендации Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, в описания и рисунки герба и флага были внесены изменения. Лазоревая (синяя) диагональная полоса с золотой (жёлтой) каймой была заменена на серебряную (белую) полосу.

Флаг Ильинского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище в соотношении ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос — красной и зелёной, поверх которых по нисходящей диагонали пролегает третья полоса — белая, шириной в 1/3 ширины полотнища. Часть красной полосы, свободная от диагональной, несёт белое изображение головы медведя.

Примечания 

Ильинский район Пермского края
Флаги с изображением медведя